Op 29 mei 2012 werd de conceptlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012 voor de VVD bekendgemaakt. Op 29 juni werd de definitieve lijst bekendgemaakt. De enige wijziging was dat Charlie Aptroot van de lijst ging omdat hij burgemeester werd, de kandidaten onder hem schoven hierdoor één plek vooruit. De partij behaalde 2.504.948 stemmen, en kreeg daarmee de eerste 41 kandidaten op de lijst in de Tweede Kamer.

De lijst 
vet: verkozen
cursief: voorkeurdrempel overschreden

VVD
Lijsten van VVD-politici